Membrana basale glomerulare
 Missouri Botanical Garden  – giardino botanico di Saint Louis (Missouri)
 Acronimo di Milioni di Barili (di petrolio) al Giorno